PLASTPOL - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - największa we Wschodniej Europie impreza targowa w branży tworzyw sztucznych organizowana przez Targi Kielce. Na  PLASTPOLU  prezentowany jest ogół zagadnień od wczesnych etapów produkcji plastiku do jego utylizacji i recyklingu. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z maszynami, formami i narzędziami wykorzystywanymi do przetwórstwa tworzyw, oraz z zastosowaniami systemów informatycznych dotyczących produkcji.

Filią PLASTPOLU na rynku ukraińskim są Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTUKRAINA. W roku 2009 impreza została odwołana.

Podczas ostatniej edycji swoje stoiska prezentowało 670 firm z 30 krajów (m.in. Austrii, Chin, Francji, Holandii, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Włoch, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii). Wystawę odwiedziło ponad 16000 osób.

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce